Граф Коксетера — 3-регулярный граф с 28 вершинами и 42 рёбрам Все кубические дистанционно-регулярные графы известны, граф Коксетера — один из 13-ти таких графов.

Свойства 
Хроматическое число графа равно 3, хроматический индекс равен 3, радиус равен 4, диаметр — 4, а обхват — 7. Граф является также вершинно 3-связным и рёберно 3-связным.

Граф Коксетера является гипогамильтоновым — сам по себе он не содержит гамильтоновых циклов, но удаление любой вершины делает его гамильтоновым.
Число прямолинейных скрещиваний графа Коксетера равно 11 и это минимальный известный кубический граф с таким числом скрещиваний, хотя графы с 26 вершинами и числом скрещиваний 11 существовать могут.

Граф Коксетера можно построить из несколько меньшего дистанционно-регулярного графа Хивуда путём создания вершины для каждого 6-цикла в графе Хивуда и ребра для каждой несвязной пары 6-циклов.

Алгебраические свойства 
Группа автоморфизмов графа Коксетера — это группа порядка 336. Она действует транзитивно на вершины и рёбра графа, поэтому граф Фостера является симметричным. Граф имеет автоморфизмы, которые переводят любую вершину в любую другую и любое ребро в любое другое ребро. В списке Фостера граф Коксетера, указанный как F28A, является единственным кубическим симметричным графом с 28 вершинами.

Граф Коксетера однозначно определяется по его спектру, множеству собственных значений матрицы смежности графа.

Как конечный связный вершинно-транзитивный граф, не содержащий гамильтонов цикл, граф Коксетера является контпримером варианта , но каноническая формулировка гипотезы требует наличия гамильтонова цикла.

Известно только пять вершинно-транзитивных графов без гамильтоновых циклов — полный граф K2, граф Петерсена, граф Коксетера и два графа, полученные из графов Петерсена и Коксетера путём замены каждой вершины треугольником.

Характеристический многочлен графа Коксетера равен . Граф является единственным графом с таким полиномом, что делает граф однозначно определяемым по его спектру.

Галерея

Примечания 

Регулярные графы
Графы, имеющие собственные названия